Municipio de Imlay puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Imlay (condado de Pennington, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Pennington.
 Municipio de Imlay (condado de Lapeer, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lapeer.